IGSP steht für:
 Influenza Genome Sequencing Project, durchgeführt am The Institute for Genomic Research, siehe J. Craig Venter Institute
 Institut für Gesundheitsforschung und Soziale Psychiatrie, siehe Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen#In-Institute
 Institute for Genome Sciences and Policy, siehe Duke University

Igsp